Мирс — многозначный термин:

Аббревиатура
 МИРС — многофункциональная информационно-расчётная система
 МИРС — морские информационные радиоэлектронные системы, например: кафедра МИРС
 МИРС — многоканальный измерительный регистратор спектров

Фамилия
 Мирс, Анна (род. 1983) — австралийская велогонщица.
 Мирс, Крис (род. 1993) — британский прыгун в воду.
 Рэй Мирс (род. 1964) — путешественник и телеведущий.
 Рик Мирс — победитель 500 миль Индианаполиса.

Компании
 Mirs Communications, Ltd. — оператор сотовой связи в Израиле

См. также 
 Мирск
 Мирский

Ссылки 
 Sokr.ru по запросу «МИРС»